American Recordings, или просто American I — 81-й студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша, изданный в 1994 году. Первый альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. American Recordings получил Грэмми в номинации «лучший альбом современного фолка» и занял 366 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone».

Об альбоме 
В начале 90-х состоялась встреча Джонни Кэша с Риком Рубином и последний предложил музыканту контракт с American Recordings, лейблом, более известным по работе с хеви-метал и рэп исполнителями, нежели с исполнителями кантри. Тем не менее Кэш согласился, отчасти из-за того, что Рубин хотел сделать звук альбома наиболее минималистическим и как раз подобный эксперимент интересовал самого Джонни. Под руководством Рубина музыкант записал одиннадцать песен сидя в своей комнате, в сопровождении лишь своей гитары. Ещё две были записаны в ночном клубе Viper Room в Западном Голливуде, который в то время принадлежал американскому актёру Джонни Деппу. Песни «Down There by the Train» и «Thirteen» специально для Джонни сочинили Том Уэйтс и Гленн Данциг («Thirteen» и вовсе была написана за двадцать минут), именно эти песни помогли Кэшу завоевать более молодую аудиторию. Обложка American Recordings была сделана во время путешествия музыканта по Австралии, в городе Верриби, недалеко от Мельбурна. Альбом был очень положительно принят критиками, многие сошлись на том, что это лучший альбом Кэша со времён 60-х.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs 

Альбомы 1994 года
Альбомы Джонни Кэша
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы American Recordings
Альбомы Sony Music Entertainment